Danae, planta
 Dânae, personagem da mitologia grega
 Danaë (Klimt)
 61 Danaë, asteroide

Desambiguações de topônimos